Појам Волфрам (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Волфрам, хемијски елемент.
 Стивен Волфрам, британски физичар, математичар, програмер, писац и предузетник
 Мартин Волфрам, немачки скакач у воду
 Волфрам алфа, рачунарски упитнички систем
 Волфрам (програмски језик)